Аманда Оливейра ди Лемус (, род. 22 мая 1987 года, Белен, штат Пара, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств, в настоящее время выступающая в Ultimate Fighting Championship (UFC) в женской минимальной весовой категории. Бывшая чемпионка бразильского промоушена «Jungle Fight» в легчайшем весе. С октября 2022 года занимает 7-е место в рейтинге лучших бойцов UFC в женском минимальном весе.

Титулы и достижения 
Ultimate Fighting Championship

 Обладательница премии «Лучший бой вечера» (1 раз) против Анджелы Хилл

Jungle Fight

 Чемпионка в женском легчайшем весе (1 раз)
 Две успешных защиты титула чемпиона

Статистика выступлений в MMA 

|-
| 
| align="center" | 13-2-1
|  Марина Родригес
| ТКО (удары руками)
| UFC Fight Night: Родригес vs. Лемус
| 5 ноября 2022
| align="center" | 3
| align="center" | 0:54
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 12-2-1
|  Мишель Уоттерсон
| Болевой (удушение гильотиной)
| UFC on ABC: Ортега vs. Родригес
| <small>16 июля 2022
| align="center" | 2
| align="center" | 1:48
| Элмонт, Нью-Йорк, США
|
|-
| 
| align="center" | 11-2-1
|  Жессика Андради
| Болевой (удушение ручным треугольником)
| UFC Fight Night: Лемус vs. Андради
| 23 апреля 2022
| align="center" | 1
| align="center" | 3:13
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 11-1-1
|  Анджела Хилл
| Раздельное решение
| UFC Fight Night: Льюис vs. Докас
| 18 декабря 2021
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
| Награда "Лучший бой вечера"
|-
| 
| align="center" | 10-1-1
|  Монсеррат Руис
| ТКО (удары руками)
| UFC on ESPN: Махачев vs. Мойзес
| 17 июля 2021
| align="center" | 1
| align="center" | 0:35
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 9-1-1
|  Ливия Рената Соуза
| ТКО (удары руками)
| UFC 259
| 6 марта 2021
| align="center" | 1
| align="center" | 3:39
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 8-1-1
|  Мизуки Инуэ
| Единогласное решение
| UFC on ESPN: Муньюс vs. Эдгар
| 22 августа 2020
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
| 
| align="center" | 7-1-1
|  Миранда Грэнджер
| ТКО (удушение сзади)
| UFC Fight Night: Эдгар vs. Корейский зомби
| 21 декабря 2019
| align="center" | 1
| align="center" | 3:43
| Пусан, Южная Корея
| Дебют в минимальном весе
|-
| 
| align="center" | 6-1-1
|  Лесли Смит
| ТКО (удары руками)
| UFC Fight Night: Нельсон vs. Понциниббио
| 16 июля 2017
| align="center" | 2
| align="center" | 2:53
| Глазго, Шотландия, Великобритания
| Дебют в UFC
|-
| 
| align="center" | 6-0-1
|  Майра Кантуария
| КО (удар коленом)
| Jungle Fight 88
| 25 июня 2016
| align="center" | 3
| align="center" | 0:28
| Посос-ди-Калдас, Минас-Жерайс, Бразилия
| Защитила титул чемпиона
|-
| 
| align="center" | 5-0-1
|  Майра Кантуария
| Решение большинства
| Jungle Fight 85
| 23 января 2016
| align="center" | 3
| align="center" | 5:00
| Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия
| Сохранила титул чемпиона
|-
| 
| align="center" | 5-0
|  Карол Кунья
| Болевой (удушение гильотиной)
| Jungle Fight 82
| 24 октября 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 2:15
| Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия
| Завоевала вакантный титул чемпиона Jungle Fight в женском легчайшем весе
|-
| 
| align="center" | 4-0
|  Карол Абдун
| ТКО (удары руками)
| Fusão de Artes Marciais 5
| 26 сентября 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 3:20
| Сори, Пара, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 3-0
|  Дебора Диас
| ТКО (удары руками)
| Jungle Fight 77
| 9 мая 2015
| align="center" | 1
| align="center" | 3:23
| Фос-ду-Игуасу, Парана, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 2-0
|  Алинилси Соарес Коррея
| ТКО (удары руками)
| Jurunense Open Fight MMA 8
| 25 сентября 2014
| align="center" | 1
| align="center" | 4:15
| Белен, Пара, Бразилия
|
|-
| 
| align="center" | 1-0
|  Лаура Фалькау
| ТКО (удары руками)
| Fusão de Artes Marciais 3
| 17 июля 2014
| align="center" | 1
| align="center" | 4:23
| Сори, Пара, Бразилия
| Дебют в легчайшем весе
|-
! colspan="10"|Источники:
|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Бразилии